Christelle Bosker (née en 1980), athlète handisport sud-africaine
Marcel Bosker (né en 1997), patineur de vitesse sur piste courte néerlandais